O Campeonato Africano das Nações de 1970 foi a 7ª edição do Campeonato Africano das Nações.

A fase final do torneio foi disputado no Sudão, disputado por 8 selecções. A final opós o Sudão ao Gana.

Primeira fase

Grupo A 

Jogos

|}

Grupo B 

Jogos

|}

Finais

Campeão

Ligações externas 
Campeonato Africano das Nações de 1970 em RSSSF.com

1970